Zamarrilla puede referirse a:

 El nombre común de la planta Fumana ericoides; 
 El nombre común de la planta Helianthemum apenninum; 
 El nombre común de la planta Lithodora fruticosa; 
 El nombre común de la planta Teucrium capitatum; 
 El nombre común de la planta '''''Teucrium polium; o
 La Hermandad de Zamarrilla, de la Semana Santa de Málaga.